Reprezentacja Iranu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Iranu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Azji 

Piłka ręczna w Iranie
Iran
Irańskie reprezentacje narodowe